Niels Lykke henviser til blandt andre:

 Niels Lykke (rigsråd) (1492-1535) - norsk rigsråd
 Niels Lykke (officer) (-o. 1683) - dansk officer